Шапчино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шапчино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Шапчино — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Шапчино — деревня в Невельском районе Псковской области.